Liwan ist der Name von:
 einem Stadtbezirk in Guangzhou, siehe Liwan (Guangzhou)
 einem Merkmal insbesondere persischer Bauten, siehe Iwan (Architektur)